Gustaw Holoubek (1923 – 2008), polaco actor, director, miembro de la Sejm polaco, y el senador
 Todd Holoubek (1969),  actor, comediante de cine y televisión y escritor de comedia estadounidense
 Holoubek (Palomita), una balada de la colección Kytice de 1853 de Karel Jaromír Erben
 Holoubek (traducido como La paloma del bosque), el cuarto poema sinfónico compuesto por el compositor checo Antonín Dvořák